Abruñedo ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Fernández Abruñedo (geb. 1996), spanischer Fußballspieler, siehe Bicho (Fußballspieler)
 Lorenzo Abruñedo (1836–1904), spanischer Opernsänger (Tenor)